Stylus (rysik) – narzędzie przypominające ołówek służące do wskazywania na ekranie (np. do rysowania).
 Stylus (rozszerzenie) – program umożliwiające zmianę wyglądu stron internetowych.
 stylus (l. mn. styli) – w anatomii określenie różnych krótkich wyrostków, np.:
 stylus – część prącia kosarzy
 stylus – paramera wojsiłków i niektórych pluskwiaków równoskrzydłych
 stylus – ogonek niektórych mszyc
 stylus – część narządów gębowych pcheł (stylus dorsalis i s. ventralis)
 stylus – część męskiego narządu kopulacyjnego pierwogonków
 stylus analis – gonostylus
 stylus antennalis – szczecinka na czułkach muchówek
 stylus coxalis – wyrostek na biodrach
 stylus genitalis – gonapofiza u termitów
 stylus salivarius – część narządów gębowych roztoczy
 stylus – różnego rodzaju słupkowaty twór u glonów, w polskiej literaturze stylik

Przypisy